Die U.S. Hardcourt Championships 1988 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Antonio. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1988. Das Turnier fand vom 29. Februar bis 5. März 1988 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Katerina Maleewa mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Lori McNeil / Helena Suková mit 6:3, 6:7 und 6:2 gegen Rosalyn Fairbank / Gretchen Magers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in San Antonio